Ленцевич:

 Ленцевич, Александр Вольдемарович (род. 1979) — белорусский футболист, вратарь.
 Ленцевич, Дмитрий Вольдемарович (род 1983) — белорусский футболист, защитник.